Syros peut désigner :
 Syros (île), une île des Cyclades en Grèce ;
 Syros (mythologie) passe pour le héros éponyme des Syriens, dans la mythologie grecque  ;
 Syros (maison d'édition), une maison d'édition française.